Джеймс Дин (1931—1955) — американский киноактёр и автогонщик. А также:

Люди
 Джеймс Дин (род. 1986; наст. имя Брайан Мэттью Севилла) — американский порноактёр и порно-режиссёр.
 Джеймс Дин Брэдфилд (род. 1969) — валлийский певец, сочинитель песен, музыкант и продюсер звукозаписи.
 Джимми Дин (1928—2010) — американский певец, телеведущий, актёр и бизнесмен.
  (1921—2002) — британский коммунист-троцкист.

Фильмы
  — американский фильм 1976 года.
 Джеймс Дин — американский фильм 2001 года.

Песни
  — песня (1974) группы Eagles.
  — песня (2002) Дэниела Бедингфилда.

См. также
  — пьеса (1976) .
  — экранизация (1982) одноимённой пьесы.